UTL steht als Abkürzung für:

 Technische Universität Lissabon (portugiesisch: Universidade Técnica de Lisboa), eine staatliche Technische Universität, Sitz in Lissabon
 Flughafen Torremolinos, in Torremolinos  Spanien nach dem IATA-Code

UTL